Jakšić steht für

 eine Gemeinde in der Gespanschaft Požega-Slawonien, Kroatien, siehe Jakšić (Slawonien)

Jakšić ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Jakšić (* 1986), serbische Volleyballspielerin
 Đura Jakšić (1832–1878), serbischer realistischer Dichter, Lehrer, Maler, Redner und Seefahrer
 Jovana Jakšić (* 1993), serbische Tennisspielerin
 Milovan Jakšić (1909–1953), jugoslawischer Fußballspieler
 Nikola Jakšić (* 1997), serbischer Wasserballspieler